Вильяда () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Паленсии